BTW puede referirse a:

BTW (acrónimo), acrónomico de significado by the way.
Belasting op (over) de Toegevoegde Waarde (BTW), sigla del impuesto al valor agregado en neerlandés, en Sudáfrica, Bélgica y los Países Bajos.
Álbum Born This Way de la cantante estadounidense Lady Gaga